Stereocaulaceae är en familj av lavar. Stereocaulaceae ingår i ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stereocaulaceae